Le terme de république sud-africaine (ou république d'Afrique du Sud) est le nom officiel de : 
 la république boer du Transvaal (Zuid-Afrikaansche Republiek) entre 1856 et 1902
 l'Afrique du Sud depuis le  quand l'ancien dominion de l'Union sud-africaine s'est érigé en république. 

Politique en Afrique du Sud